Величковский () — украинская, польская и русская фамилия:

 Величковский, Анатолий Евгеньевич (1901—1981) — педагог, поэт и прозаик русского зарубежья.
 
 Величковский, Василий (1903—1973) — блаженный мученик, епископ УГКЦ.
 Величковский, Владимир Алексеевич (1857—1927) — учёный-зоолог.
 
 Величковский, Иоаким (в монашестве Иосиф; 1773—1851) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Величковский, Леонид Борисович (род. 1965) — советский и российский музыкант, композитор и продюсер.
 Величковский, Микола (1882—1976) — деятель ОУН, председатель Украинского национального совета.
 
 Паисий Величковский (1722—1794) — православный монах; клирик Константинопольского Патриархата, впоследствии Российской Церкви; переводчик.
 Величковский, Яков (кон. XVII в. — после 1737) — церковный, общественный, политический и образовательный деятель Левобережной Украины.
 Величковский, Яков Васильевич — русский офицер, георгиевский кавалер.

Населённые пункты 
 Величковский — хутор (посёлок), современная станица Чепигинская, Краснодарский край.